Termenul arbore se poate referi la:

 arbore - tip de plantă
 Arbore, Suceava - localitate
 arbore filogenetic
 Arbore genealogic
 arbore - structură de date
 arbore - sinonim pentru catarg
 arbore - organ de mașină

Vezi și
 Arbore cotit, piesă la motor.
 Toate articolele începând cu „Arbore”